Mbinga (district), district in Tanzania
 Mbinga (stad), stad in Tanzania
 Bisdom Mbinga, bisdom in Tanzania